Borowykowskyj ist der Familienname von:

 Lewko Borowykowskyj (1808–1889), ukrainischer Lyriker, Schriftsteller und Übersetzer
 ukrainische Schreibweise von Wladimir Lukitsch Borowikowski (1757–1825), ukrainischer Porträtmaler